Song'z U Can't Find — компіляція американського репера Celly Cel, видана лейблом Boss Up Muzik 24 вересня 2002 р. Оформлення: CP Designs. До складу релізу потрапили пісні інших виконавців, записані з його участю. Виконавчий продюсер: Celly Cel.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Celly Cel
Англомовні музичні альбоми